Гран-при Нидерландов 1960 года (официально VIII Grote Prijs van Nederland) — автогонка, прошедшая 6 июня на трассе Зандворт (Зандворт, Нидерланды). Она стала четвёртой гонкой сезона. Гонку выиграл австралийский гонщик Джек Брэбем.

|}

Быстрый круг: Стирлинг Мосс - 1:33,8
 Первый подиум — Иннес Айрленд и Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

События 6 июня
Июнь 1960 года
Спорт в Нидерландах в 1960 году